Bundesautobahn 22 (abrégée BAB 22 ou A 22) est un projet d'autoroute allemand, fusionné avec l'A20. Le , le conseil général de Basse-Saxe a décidé de fusionner le projet A22 avec l'A20, en considérant la future autoroute comme un prolongement de l'A20. 

L'autoroute devra croiser l'A27 près de Bremerhaven, pour accéder rapidement à l'A28, et croiser l'A29 près de Jade. Le Wesertunnel, appartenant actuellement à la Bundesstraße 437, devra faire partie de l'A22. À l'est de Bremerhaven, l'autoroute devra passer par Stade et traverser l'Elbe pour rejoindre la partie déjà construite l'A20. Les détails du projet sont actuellement discutés dans les comtés et les municipalités allemands concernés, la construction de l'autoroute est prévue à partir de 2013.

Notes et références 

A 022